Иван Тхоржевский: Тхоржевский, Иван Иванович (1878—1951) — русский поэт и переводчик.
 Тхоржевский, Иван Феликсович (1843—1910) — русский поэт и переводчик.